FSF steht für:
 NA 087 Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge im DIN, siehe Normalie (Eisenbahn), Nachfolgeorganisation
 Federação Santomense de Futebol, der Fußballverband von São Tomé und Príncipe
 Federación Salvadoreña de Fútbol, der Fußballverband von El Salvador
 Fédération Sénégalaise de Football, der Fußballverband des Senegal
 Feine Sahne Fischfilet, deutsche Ska-Punk-Band
 Financial Stability Forum, internationales Gremium, zur Stabilität der Finanzmärkte. Vorgänger von Financial Stability Board (FSB) 
 Fortbildungsseminar für Fahranfänger, Weiterbildung zur Verkürzung der Führerschein-Probezeit
 Fótbóltssamband Føroya, färöischer Fußballverband
 Frauen, die Sex mit Frauen haben, siehe Männer, die Sex mit Männern haben
 Free Software Foundation, gemeinnützige Organisation zur Förderung und Produktion freier Software
 Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen, Medienkontrollgremium
 Institutum Fratrum a Santa Familia de Bellicio, Brüder der Heiligen Familie von Belley, römisch-katholische Ordensgemeinschaft
 Ferrovia Suzzara-Ferrara, italienische Bahngesellschaft
 Bahnhof Bad Salzschlirf (DS100-Code)

FSF